Pastorini ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Pastorini (* 1949), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Manlio Pastorini (1879–1942), italienischer Turner
 Rodrigo Pastorini (* 1990), uruguayischer Fußballspieler